Серия B 1981/1982 () — 50-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 13 сентября 1981 года и закончился 13 июня 1982 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1981/82 на legaserieb.it
 Серия B 1981/82 на rsssf.com

1981/1982
Футбол в Италии в 1981 году
Футбол в Италии в 1982 году